Auslöschung steht für:
 Auslöschung (Thomas Bernhard), Roman von Thomas Bernhard
 Auslöschung (VanderMeer), Roman von Jeff VanderMeer und erster Teil der Souther-Reach-Trilogie
 Auslöschung (Film), auf dem Roman von Jeff VanderMeer basierende Science-Fiction-Verfilmung von Alex Garland (2017)
 Auslöschung (numerische Mathematik), Genauigkeitsverlust bei der Subtraktion zweier fast gleich großer Zahlen
 destruktive Interferenz von Wellen; siehe Interferenz (Physik) 
 in der Polarisationsmikroskopie die Dunkelheit eines Objektes zwischen gekreuzten Polarisatoren; siehe Polarisationsmikroskop
 Ausbluten (Fotografie), Ineinanderlaufen von Farbgrenzen

Die Auslöschung steht für:
 Die Auslöschung, österreichischer Fernsehfilm, 2013

Siehe auch:
 Auslöschung der Menschheit
 Systematische Auslöschung in der Kristallographie